Бонд — особисто вільна людина в середньовічній Скандинавії
 Бонд — в економіці: довгострокова облігація

Персоналії 
 Бонд (прізвище)

Топоніми 

 Бонд— округ (графство) у штаті  Іллінойс, США.

Див. також 
 Bond Street